Actual Miles: Henley's Greatest Hits è la prima raccolta di Don Henley, pubblicata nel 1995.

Tracce

Collegamenti esterni